Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2012 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, odbywające się 1 września 2012 w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski.

Złoty medal zdobył Tomasz Pochwała, srebro Paweł Słowiok, a trzeci był Mateusz Wantulok.

Na starcie skoków pojawiło się 26 zawodników, a w biegu wystartowało osiemnastu.

Wyniki (po skokach i biegu)

Bibliografia 
 Oficjalne Wyniki

Sezon 2012/2013 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle